Чанда Рубін була чинною чемпіонкою і захистила свій титул, перемігши у фіналі Кончіту Мартінес з рахунком 6–4, 3–6, 6–4 against Кончіта Мартінес.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Ліндсі Девенпорт (2-ге коло)
  '''Чанда Рубін (переможниця)
  Дженніфер Капріаті (півфінал)
  Даніела Гантухова ''(чвертьфінал)

 Анастасія Мискіна ''(1-ше коло) 
 Єлена Докич ''(1-ше коло) 
 Ай Суґіяма ''(2-ге коло) 
 Магдалена Малеєва ''(чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Hastings Direct International Championships 2003 Draw

Hastings Direct International Championships
2003